Le tournoi de tennis de l'Arkansas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Little Rock du 3 au .

Kathy Rinaldi remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Zvereva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Cherneva et Larisa Savchenko.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arkansas
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Arkansas
Tennis aux États-Unis en 1986
Sport en novembre 1986